Болтичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Болтичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Болтичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.